Гу́ді ( — «каптурка») — светр (кофта) з м'якого бавовняного трикотажу з каптуром. Характерні елементи — велика накладна кишеня спереду і шнурки для затягування каптура, також може мати вертикальну блискавку по центру, схожу як у куртках.

Історія 
Стиль та форма гуді можуть бути простежені в середньовічній Європі, коли формальним одягом для ченців була довга туніка або роба з довгим декоративним каптуром. Светр із каптуром уперше випущений у США з початком 1930-х років. Але історичним прецедентом використання гуді як елементу сучасного одягу був їх випуск компанією  для захисту робітників від морозу під час роботи на складах у штаті Нью-Йорк. Термін «гуді» набув поширення в 1990-х роках.

Гуді набула популярності в 1970-х роках завдяки кільком факторам. Саме тоді в Нью-Йорку активно розвивалася культура «хіп-хоп» — й елемент миттєвої анонімності, яку надавав каптур у гуді, сподобався особам зі злочинними намірами. Висока мода також зробила свій внесок у цей період:  та інші провідні дизайнери використовували гуді у своїх колекціях. Найважливіше значення для популяризації гуді в цей час зіграла її поява в знаковому блокбастері «Роккі».

В 1990-х роках гуді розвинулася одночасно в символ ізоляції для одних і вираження академічного духу для інших. У Британії гуді стала асоціюватися з хуліганською субкультурою, оскільки набула популярності серед так званих  — білих підлітків, які походять із робітничих сімей і відрізняються антисоціальною, агресивною поведінкою. У США гуді стала носити молодь, передусім скейтбордисти та серфери. Саме тоді набули популярності гуді з логотипами університетів.

Види гуді 
Звичайний американський підліток носить гуді сірого кольору з шовкографією. Існують також спеціальні жіночі гуді. Їхня основна відмінність — витонченість, миловидність і смішні аплікації, а часом і відсутність кишень.

Примітки 

Плечові вироби
Верхній одяг